Odo III. ist der Name folgender Personen:

Odo III. (Champagne) († 1093), Graf von Troyes (Champagne)
Odo III. (Burgund) (1166–1218), Herzog von Burgund